Моранья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кальдас. Занимает площадь 41,50 км². Население — 4434 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Муниципалитеты Понтеведры